Svetovni pokal v alpskem smučanju 1991 je petindvajseta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 8. avgustom 1990 in 24. marcem 1991. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Petra Kronberger in Marc Girardelli.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Superveleslalomski seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1991
1991 v športu